Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1972/73 zum 40. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Im Hinspiel vor 17.000 Zuschauern im Innsbrucker Tivolistadion siegte der SSW Innsbruck durch ein Goldtor von Kurt Jara gegen den SK Rapid Wien mit 1:0 (0:0). Das Rückspiel vor 22.000 im Wiener Praterstadion sah den Titelverteidiger SK Rapid Wien gegen SSW Innsbruck mit 2:1 (1:1) erfolgreich. Dadurch sicherte sich die Innsbrucker nach dem Erfolg der Saison 1969/70 aufgrund der Auswärtstorregel zum zweiten Mal den Gewinn des ÖFB-Cups.

1. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1972/73 (abgerufen am 8. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1972/73 (abgerufen am 8. Oktober 2016)

1972
Fußballsaison 1972/73